Abraham Myerson – psichiatra e neurologo ebraico-lituano naturalizzato statunitense
 Bess Myerson –  modella statunitense, Miss America 1945 
 Roger Myerson – economista statunitense, Premio Nobel per l'economia 2007